Thalheimer peut faire référence à :
 August Thalheimer (1884-1948) homme politique et théoricien marxiste allemand.
 Maître de l'Autel de Talheimer